Асила Убайдулла кизи Мирзаёрова (; род. 3 июля 1999 года, Карши, Кашкадарьинская область, Узбекистан) — узбекская лёгкоатлетка-паралимпиец, специализирующаяся в прыжках в длину, член сборной Узбекистана. Серебряный призёр Летних Паралимпийских игр 2020, бронзовый призёр Летних Параазиатских игр.

Карьера 
В 2016 году начала заниматься паралимпийской лёгкой атлетикой под руководством тренера Сардора Абдухаликова. С 2017 года начала участвовать в международных соревнованиях. В этом же году она выиграла Чемпионат Узбекистана по пара-атлетике. В этом же году на Параазиатских играх среди юниоров выиграла золотую медаль в прыжках в длину. В 2018 году на Летних Параазиатских играх в Джакарте (Индонезия) в прыжках в длину с результатом 4.47 метра завоевала бронзовую медаль. В 2019 году на Чемпионат мира по лёгкой атлетике (МПК) в Дубае (ОАЭ) с результатом 4.44 метра заняла седьмое место.

В 2021 году награждена нагрудным знаком «Узбекистон белгиси» («Знак Узбекистана»). В 2021 году на этапе Гран-при по паралимпийской лёгкой атлетике в Дубае (ОАЭ) в прыжках в длину завоевала золотую медаль. На Летних Паралимпийских играх в Токио (Япония) в соревнованиях по прыжкам в длину в категории Т11 прыгнула на 4.91 метра и таким образом завоевала серебряную медаль игр.

Биография 
Асила родилась в 1999 году в городе Карши Кашкадарьинской области Узбекистана. До 15 лет имела абсолютное зрение и училась в музыкальной школе игре на фортепиано. После травмы головы перестала видеть, а позже начала заниматься спортом.

В 2021 году указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева награждена званием «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан».

Примечания 

Прыгуны в длину Узбекистана
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2020 года
Слепые спортсмены